Gubernatis oder De Gubernatis ist der Familienname folgender Personen:

 André-Dieter Gubernatis, deutscher General
 Friederike Gubernatis (* 1988), deutsche Handballspielerin
 Angelo De Gubernatis (1840–1913), italienischer Orientalist, Literaturhistoriker und Dramatiker